
Termin -{MPLS}- ima više značenja.

 MPLS (telekomunikacije)
 Mineapolis, Minesota